Gornji Orahovac est un toponyme qui peut désigner :
 Gornji Orovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
 Gornji Orahovac, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kotor.